Contea di Wexford o Wexford County è la denominazione delle seguenti contee: 
 Contea di Wexford (Michigan) – negli Stati Uniti
 Contea di Wexford (Irlanda) – nella Repubblica d'Irlanda